Novelle :
 les Novelles de l'empereur byzantin Justinien  ;
 le Syntagma des novelles d'Athanase d'Émèse.